Милпас Вијехас има више значења:

 Милпас Вијехас (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Милпас Вијехас (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Милпас Вијехас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Милпас Вијехас (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Милпас Вијехас (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Милпас Вијехас (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Милпас Вијехас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Милпас Вијехас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Милпас Вијехас (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику